Amadeus III av Savojen (), född 1095 i Carignano, död april 1148 i Nicosia, var regerande Greve av Savojen från 1103 fram till sin död.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 

Födda 1095
Avlidna 1148
Män
Personer i Frankrike under 1000-talet
Personer i Frankrike under 1100-talet